Giuda ist die italienische Form des Namens Judas und steht unter anderem für:
 Originaltitel von Judas (2001), italienischer Fernsehfilm von Raffaele Mertes und Elisabetta Marchetti
 Giuda (Band), italienische Glamrock-Band 

Giuda ist der Familienname von:
 Bechara Giuda (* 1971), ägyptischer Geistlicher, Bischof von Abu Qurqas